Dr. Dolittle of Doctor Dolittle kan verwijzen naar:
Dr. Dolittle (personage), een personage uit een reeks kinderboeken
Doctor Dolittle (1967), een verfilming van deze boeken uit 1967
Doctor Dolittle (animatieserie), een animatieserie uit 1970
Dr. Dolittle (1998), een film uit 1998
Dr. Dolittle 2, een film uit 2001 (het vervolg op Dr. Dolittle (1998))
Dr. Dolittle 3, een film uit 2006 (het vervolg op Dr. Dolittle 2)
Dr. Dolittle 4: Tail to the Chief, een film uit 2008 (het vervolg op Dr. Dolittle 3)
 Dr. Dolittle 5: Million Dollar Mutts, een film uit 2009 (het vervolg op Dr. Dolittle 4)
 Dr. Dolittle 6, een film uit 2019 (het vervolg op Dr. Dolittle 5)
Dr. Dolittle (musical), een musical uit 1998
Dolittle, een Amerikaanse fantasy-avonturenfilm uit 2020